La Kypello Kyprou 1985-1986 fu la 44ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell', che vinse il suo terzo titolo.

Formula
Il torneo prevedeva 5 differenti turni, tutti con gare di andata e ritorno, tranne la finale, disputata come da tradizione in gara secca. Non si conoscono i risultati di tutte le partite.

Risultati

Primo turno

Tabellone degli ottavi

Voci correlate
A' Katīgoria 1985-1986
Seconda Divisione 1985-1986 (Cipro)

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1985
Calcio nel 1986
1985-1986